

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Звезда (Кировоград)

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Металлург (Мариуполь)

Нива (Тернополь)

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Таврия (Симферополь)

ЦСКА (Киев)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 1999/2000 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 1999/2000 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 1999/2000